Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt steht für:
 Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt, ein Kinderbuch von Boy Lornsen aus dem Jahr 1967
 Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt (Fernsehfilm), vierteiliger deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 1972
 Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt (Film), auf dem Buch basierender deutsch-belgischer Spielfilm aus dem Jahr 2016